Яку́дза:

 Якудза — японська мафія.
 Якудза — вид метеликів.

Джерела